Terremoto de Birmania de 2016 puede referirse a:

 Terremoto de Birmania de abril de 2016, del 13 de abril de 2016, con una magnitud 6,9, que no causó víctimas; o
 Terremoto de Birmania de agosto de 2016, del 24 de agosto, con una magnitud 6,8, que causó cuatro víctimas fatales.